MRPS30 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 439 амінокислот, а молекулярна маса — 50 365.

Кодований геном білок за функціями належить до рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як поліморфізм. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Рибосомні білки
Мітохондріальні білки